Maierhof ist der Familienname folgender Personen:
 Gudrun Maierhof (* 1962), deutsche Sozialpädagogin
 Michael Maierhof (* 1956), deutscher Komponist und Improvisationsmusiker

Maierhof heißen folgende geographische Objekte:

 Maierhof (Alfdorf), Ortsteil der Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Maierhof (Amtzell), Ortsteil der Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Maierhof (Argenbühl), Ortsteil der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Maierhof (Bad Rappenau), Ortsteil der Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Maierhof (Biberach an der Riß), Ortsteil der Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Maierhof (Hornberg), Ortsteil der Stadt Hornberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Maierhof im Remstal, Ortsteil der Stadt Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Maierhof (Wehr), Ortsteil der Stadt Wehr, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Maierhof (Wolfegg), Ortsteil der Gemeinde Wolfegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Maierhof an der Leiten, Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Maierhof (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Maierhof (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Maierhof (Bodenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut, Bayern
 Maierhof (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Maierhof (Buttenwiesen), Ortsteil der Gemeinde Buttenwiesen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Maierhof (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Maierhof (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Maierhof (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Maierhof (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Maierhof (Guttenberg), Ortsteil der Gemeinde Guttenberg, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Maierhof (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Maierhof (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Maierhof (Ködnitz), Ortsteil der Gemeinde Ködnitz, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Maierhof (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Maierhof (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Maierhof (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Maierhof (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Maierhof (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Maierhof (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Maierhof (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Maierhof (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Maierhof (Rudelzhausen), Ortsteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Bayern
 Maierhof (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
 Maierhof (Salching), Ortsteil der Gemeinde Salching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Maierhof (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Maierhof (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Maierhof (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Maierhof (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Maierhof (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Maierhof (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern
 Maierhof (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern
 Maierhof (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Maierhof (Treuchtlingen), Siedlungsplatz in der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Maierhof (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Maierhof (Velden), Ortsteil der Gemeinde Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Maierhof (Wegscheid), Ortsteil des Marktes Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern
 Maierhof (Weiden in der Oberpfalz), Ortsteil der kreisfreien Stadt Weiden in der Oberpfalz, Bayern
 Maierhof (Wernberg-Köblitz), Ortsteil des Marktes Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf, Bayern

 Maierhof (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Maierhof (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen an der Leys, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Maierhof (Gemeinde Yspertal), Ortsteil von Yspertal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Maierhof (Gemeinde Aspach), Ortschaft von Aspach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Maierhof (Gemeinde Aurolzmünster), Ortschaft von Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Maierhof (Gemeinde Bad Zell), Ortschaft von Bad Zell, Oberösterreich
 Maierhof (Gemeinde Braunau), Ortschaft von Braunau am Inn, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Maierhof (Gemeinde Eberschwang), Ortschaft von Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Maierhof (Gemeinde Engelhartszell), Ortschaft der Gemeinde Engelhartszell, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Maierhof (Gemeinde Gschwandt), Ortsteil von Gschwandt, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Maierhof (Gemeinde Innerschwand), Ortsteil von Innerschwand, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Maierhof (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Maierhof (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft der Gemeinde Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Maierhof (Gemeinde Peterskirchen), Ortschaft der Gemeinde Peterskirchen, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Maierhof (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft von Sankt Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Maierhof (Gemeinde Timelkam), Ortschaft von Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Maierhof (Gemeinde Gleinstätten), Ortschaft und Katastralgemeinde von Gleinstätten, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Maierhof (Gemeinde Goldegg), Ortschaft von Goldegg im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Maierhof (Gemeinde Neumarkt), Ortschaft von Neumarkt am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Maierhof (Gemeinde Anger), Ortsteil von Anger, Bezirk Weiz, Steiermark
 Maierhof (Gemeinde Gleinstätten), Ortschaft von Gleinstätten, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Maierhof (Gemeinde Greinbach), Ortsteil von Greinbach, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

 Humenice (Maierhof), Ortsteil von Horní Stropnice, Tschechien

Siehe auch:
 Maierhofen
 Maierhofer
 Maihof
 Mairhof
 Mayerhof
 Mayrhof (Begriffsklärung)
 Meierhof – zur Namenkunde
 Meierhof (Begriffsklärung)
 Meyerhof
 Meyerhoff